Democrazia Nazionale (Narodowa Demokracja) – partito politico polacco (prima metà del XX secolo)
 Democrazia Nazionale (Democracia Nacional) – partito politico spagnolo
 Democrazia Nazionale – partito politico italiano (1977-1979)